Maria Józefa Wettyn (1731–1767) – księżniczka Saksonii, delfina Francji
 Maria Józefa Wettyn (1803–1829) – księżniczka Saksonii, królowa Hiszpanii
 Maria Józefa Wettyn (1867–1944) – księżniczka Saksonii, arcyksiężna Austrii